Jean Delmas ist der Name folgender Personen:
 Jean-Jacques Delmas (1938–2010), französischer Politiker